Коното́п () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. В составе Бобриковского сельсовета. Расположена в 15 км от автодороги Ганцевичи — Логишин (Р-105) и в 70 км от города Пинск, на границе Пинского и Лунинецкого районов.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пинского района